Jusqu'ici tout va bien était une émission de télévision française diffusée sur France 2 du  au  présentée par Sophia Aram.
 Jusqu'ici tout va bien est un film français réalisé par Mohamed Hamidi sorti en 2019 au cinéma.
 Jusqu'ici tout va bien est une chanson de Gims sortie en 2020.